Опасада Никеје може да се односи на:

 Опсада Никеје (727)
 Опсада Никеје 1097. године
 Опсада Никеје (1113)
 Опсада Никеје (1328—1331)